Мякишево — название населённых пунктов в России.

Брянская область 
 Мякишево — деревня в Выгоничском районе.

Владимирская область 
 Мякишево — деревня в Александровском районе.

Вологодская область 
 Мякишево — деревня в Вашкинском районе.
 Мякишево — деревня в Никольском районе.

Костромская область 
 Мякишево — деревня в Галичском районе.

Московская область 
 Мякишево — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Мякишево — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Мякишево — деревня в Вачском районе.

Новгородская область 
 Мякишево — деревня в Хвойнинском районе.

Псковская область 
 Мякишево — деревня в Великолукском районе.
 Мякишево — деревня в Опочецком районе.

Рязанская область 
 Мякишево — деревня в Милославском районе.

Тверская область 
 Мякишево — деревня в Андреапольском районе.
 Мякишево — деревня в Кесемском сельском поселении Весьегонского района.
 Мякишево — деревня в Любегощинском сельском поселении Весьегонского района.
 Мякишево — деревня в Вышневолоцком районе.
 Мякишево — деревня в Калязинском районе.
 Мякишево — деревня в Нелидовском районе.

Ярославская область 
 Мякишево — деревня в Угличском районе.

См. также 
 Мякишев — фамилия.